Kerens (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Kerens (geslacht), een uit Maastricht afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1816 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1920 uitstierf
Hendrik Jan Kerens, bisschop van Roermond en van Sankt-Pölten